Classe Lampo – Classe di 6 cacciatorpediniere della Regia Marina costruita in Germania nel 1899 in servizio durante il primo conflitto mondiale
 Classe Lampo – Classe di cacciatorpediniere della Regia Marina in servizio durante il secondo conflitto mondiale, conosciuta anche come "classe Folgore" o classe Dardo II serie
 Classe Lampo – Classe di motocannoniera della Marina Militare costruita negli anni sessanta